Lene Løseth – ex sciatrice alpina norvegese
 Mona Løseth – ex sciatrice alpina norvegese
 Nina Løseth – ex sciatrice alpina norvegese